Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 687 dans le monde.

 Route régionale 687 en Finlande
 Route nationale 687 en France